Wami ist der Name von

 einer äthiopischen Langstreckenläuferin, siehe Gete Wami.
 einem Fluss in Tansania, siehe Wami (Fluss).
 des West African Monetary Institute (WAMI), siehe Westafrikanische Währungszone.
 des (WAMi Awards), siehe West Australian Music Industry Awards.
 Dampfschiff in der Kolonie Deutsch-Ostafrika, siehe Wami (Schiff)
 ein äthiopischer Langstreckenläufer, siehe Wami Biratu
 ein äthiopischer Langstreckenläufer, siehe Mulugeta Wami